de Surinaamse medicus en politicus Henk van Ommeren (1896-1996)
 de Surinaamse dichter Hendrik George van Ommeren; zie Bernardo Ashetu(zoon van de medicus en politicus)